Die Liste deutschsprachiger Literaturzeitschriften erfasst periodisch erscheinende deutschsprachige Druckpublikationen, deren Gegenstand vorwiegend die kritische Auseinandersetzung mit Literatur und/oder der Abdruck literarischer Werke ist.

A 
 Die Aktion, hrsg. von Franz Pfemfert, Berlin, 1911–1932
 Die Aktion. Zeitschrift für Politik, Literatur, Kunst, hrsg. von Lutz Schulenburg, Hamburg, 1981–2013
 Akzente, München, seit 1954
 Alien Contact, Berlin, 1990–2001 (online bis 2005)
 Allgemeine deutsche Bibliothek, hrsg. von Friedrich Nicolai, Berlin/Stettin, 1765–1796
 Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena/Leipzig/Halle an der Saale/Wien, 1785–1849
 Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, Leipzig, 1796–1801
 Allmende – Zeitschrift für Literatur, Karlsruhe, seit 1981
 ALPHA, Neue Dichtung, Wien, hrsg. von Hanns Wissenborn, 1954–1960
 Alternative, Zeitschrift für Literatur und Diskussion, hrsg. von Reimar Lenz, Nachfolgerin der Zeitschriften Lyrische Blätter und Visum, Berlin, 1958–1982
 Am Erker, Münster, seit 1977
 Die Anstalten, hrsg. von Paula Resch und Christian Pirker, Klagenfurt, seit 2013
 Die Argonauten, Heidelberg, 1914–1921
 Asphaltspuren, Düsseldorf, 2003–2015
 Athenäum, hrsg. von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, Jena, 1798–1800
 Auf die rauschende Laterne!, hrsg. von Reinhard Harbaum, Theo Köppen und Peer Schröder, Göttingen 1980–1983
 Aufbau: Kulturpolitische Monatsschrift, hrsg. vom Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, Berlin, 1945–1958
 Augenblick, Aesthetica, Philosophica, Polemica, hrsg. von Max Bense, 1955–1961
 Ausbléck – Récré (Zeitschrift), annuaire culturel des professeurs luxembourgeois, Luxemburg, seit 1986 (mit Texten in drei Sprachen: Deutsch, Französisch, Luxemburgisch)
 Ausgabe (Zeitschrift), Literatur- und Kunstmagazin der Avantgarde, hrsg. von Armin Hundertmark, Berlin und Köln, 1976–1983
 Die Außenseite des Elementes, hrsg. von Jan Wagner und Thomas Girst, 1995–2003
 außer.dem, München, seit 1999

B 
 Babel, Die Lyrik- und Übersetzungszeitschrift in Buchform, Denklingen, seit 1983
 Balkon, hrsg. von Linda Baur, Julian Doepp und Susanne Weyer-Menkhoff, München, seit 2006
 Bateria, Zeitschrift für Kunst und Literatur, Nürnberg, 1982–1994
 Bella triste, Hildesheim, seit 2001
 Belletristik, Zeitschrift für Literatur und Illustration, hrsg. von Johannes CS Frank, Berlin, 2006–2014
 Berliner Abendblätter, hrsg. von Heinrich von Kleist, Berlin, 1810–1811
 Bierglaslyrik, Bern, seit 2010
 Bizarre Städte, Berlin (DDR), 1987–1989
 Blätter für literarische Unterhaltung, hrsg. von Heinrich Brockhaus, Hermann Marggraff, Rudolf von Gottschall, Friedrich Bienemann und Karl Heinemann, Leipzig 1826–1896
 BLitZ – Bonner literarische Zeitung, 1987–1996
 Boa Vista, Zeitschrift für Neue Literatur, hrsg. von Daniel Dubbe, Manfred Hennig, Natias Neutert, Peter Waldheim u. a., Göttingen, Hardebek, Hamburg, 1974–1983
 Börsenblatt, Frankfurt am Main, seit 1834
 Bremer Beiträge, hrsg. von Karl Christian Gärtner, Johann Adolf Schlegel, Johann Andreas Cramer, Bremen, 1744–1759
 Der Brenner, Innsbruck, 1910–1954
 Briefe, die Neueste Litteratur betreffend, hrsg. von Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn und Friedrich Nicolai, Berlin/Stettin, 1759–1766
 Bücher, das unabhängige Magazin zum Lesen, Essen, seit 2003
 buchreport, Dortmund, seit 1970
 Bulletin Jugend & Literatur, Kinder- und Jugendliteraturzeitschrift, Geesthacht, seit 1969

C 
 Castrum Peregrini, Amsterdam, 1951–2008
 Chaussee, Zeitschrift für Literatur und Kultur, Pfalz, 1998–2022
 Chiffre, Zeitschrift für Literatur und andere Hirngespinste, Münster, 1993–1998
 Comma, Magazin für Literatur, Chemnitz, 2002–2008
 @cetera, literarisch-kulturelles Magazin, St. Pölten, seit 1999
 Cocksucker, Zeitung für Undergroundliteratur, Riedstadt, 1992–2003

D 
 daedalos. Der Story-Reader für Phantastik, 1994–2002, seit 2022
 Das Gramm, Magazin für Kurzgeschichten, seit 2021
 Das Prinzip der sparsamsten Erklärung, Zeitschrift für Literatur und Essayistik, seit 2010
 Decision, Literaturzeitschrift in Europa, hrsg. anfangs von Stefanie Weh, jetzt Michael Weh, Bielefeld-Hamburg, seit 1988. Bis Heft 88: Zeitschrift für deutsche und französische Literatur
 delirium, Zeitschrift gegen Literatur, seit 2013
 Deutsche Acta Eruditorum, Leipzig, 1712–1739
 Deutsche Chronik, hrsg. von Christian Friedrich Daniel Schubart, Augsburg, 1774–1778
 Deutsche Rundschau, gegründet von Julius Rodenberg, 1874–1964
 Deutsches Schrifttum, hrsg. von Adolf Bartels, Weimar, 1909–1933
 Dichtung und Volkstum, Zeitschrift für Literaturgeschichte, hrsg. von Hermann Pongs und Julius Petersen, Weimar/Böhlau, 1934–1944
 Dichtungsring, Zeitschrift für Literatur, Bonn, seit 1981
 Distel, Zeitschrift für Literatur, Bozen, 1981–1996
 dO!PEN, Dortmund, seit 2001
 drehpunkt, Die Schweizer Literaturzeitschrift, Basel, 1968–2006
 Driesch – Zeitschrift für Literatur & Kultur, Drösing, 2009–2014
 Der Dreischneuß, Blätter für Gedichte, Geschichten, Glossen, Lübeck, seit 1996
 Dulzinea, Zeitschrift für Lyrik und Bild, hrsg. von Uwe Pfeiffer, Fulda, seit 2002
 DUM, Das Ultimative Magazin, Langenlois, seit 1996

E 
 Eckart, Blätter für evangelische Geisteskultur, Berlin, 1924–1943, 1951–1960
 EDIT, Papier für neue Texte, Leipzig, seit 1993
 Eiswasser, Zeitschrift für Literatur, hrsg. von der Rolf-Dieter-Brinkmann-Gesellschaft, Vechta, 1994–2004
 Ejaculata, Literatur- und Kunstzeitung für Ergüsse der EinzigARTigkeit, Leipzig, 1999–2001
 entwürfe, Zeitschrift für Literatur, Zürich, 1986–2018
 erostepost, Salzburg, seit 1987
 Eselsohr, Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, München, seit 1982
 etcetera, literarisch-kulturelles Magazin, St. Pölten, seit 1999
 Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte, Heidelberg, seit 1894
 Europa, Frankfurt am Main, 1803–1805
 Exodus, Düren, seit 1975
 EXOT, Zeitschrift für komische Literatur, Bonn, 2005–2015
 Experimenta, Magazin für Literatur, Bingen 2002

F 
 Facettentanz, Limbach-Oberfrohna, 2004–2006
 Die Fackel, hrsg. von Karl Kraus, 1899–1936
 FALK Literaturzeitschrift, hrsg. von Helmut Salzinger und MO, Odisheim, 1984–87
 Faltblatt, hrsg. von Theo Breuer, Sistig/Eifel, seit 1994
 federlese, Zeitschrift für Literatur, München, 1978–1985
 Federwelt, Zeitschrift für Autorinnen und Autoren, München, seit 1998
 Das Fenster, Innsbruck, 1967–2001
 Der Feuerreiter. Blätter für Dichtung und Kritik, hrsg. von Heinrich Eduard Jacob, 1921–1924
 Fisch, Magazin für imaginativen Sprachgebrauch, Communikaze und Hydrokultur, Würzburg, 1996–2000
 Flandziu, Halbjahresblätter für Literatur der Moderne, N.F. Hamburg, seit 2009
 floppy myriapoda, Berlin, 2006–2015
 Formation, Rheinlandpfälzische Zeitschrift für Literatur, 1974–1982
 Fragmente, eine internationale Revue für moderne Dichtung, hrsg. von Rainer Maria Gerhardt, Karlsruhe 1949–1952
 Frankfurter Hefte, Zeitschrift für Kultur und Politik, hrsg. von Eugen Kogon, Frankfurt am Main, 1946–1984
 Frau und Hund, Zeitschrift für kursives Denken, Teltow, seit 2003
 Freiberger Lesehefte, Zeitschrift für Gegenwartsliteratur, hrsg. von der Autorengemeinschaft WORT e.V., Freiberg (Sachsen), 1998–2011
 Freibord, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Wien, seit 1981
 Freie Bühne, hrsg. von Otto Brahm, Berlin, 1890–1894
 freie zeit art, Wien, 1992–2006
 Der Freund, hrsg. von Johann Peter Uz, Ansbach, 1754–1756
 Der Freund, hrsg. von Christian Kracht, Kathmandu/Hamburg, 2004–2006
 Der Friede, Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft und Literatur, Wien, 1918–1919

G 
 Gasolin 23, 1973–1986
 Das Gedicht. Blätter für die Dichtung, Ellermann-Verlag, 1933–1944
 Das Gedicht. Zeitschrift für Lyrik, Essay und Kritik, Weßling, seit 1993
 das gefrorene meer, zeitschrift für literatur.international, Dresden, seit 2001
 Gegner, Berlin, 1999–2013
 Gegen unendlich, Magazin für Phantastik und Science-Fiction, p.machinery
 Gegengift, Zeitschrift für Politik und Kultur, Pfaffenhofen, 1989–2001
 Die Gesellschaft, Realistische Wochenschrift für Literatur, Kunst und Leben, hrsg. von Michael Georg Conrad, München, 1885–1902
 Glanz & Elend, Zeitschrift für Kultur und Kritik, Frankfurt a. M., seit 1992 (Printausgabe bis 1993)
 Die Grenzboten, Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, hrsg. von Ignaz Kuranda, Gustav Freytag und Julian Schmidt, 1841–1922
 GOLDliteraturmagazin, Berlin, 2004–2005
 DIE GRÜNE F Abyss, Zeitschrift für Kultur und Politik, Wien, 1989–1991

H 
 HÄRTER, hrsg. von Frank Bröker und Daniele Pantano, Leipzig, 1996–2005
 HALLER, Literaturzeitschrift, hrsg. von Corinna Griesbach, Monschau, 2009–2015 (seit 2015 als Imprint von p.machinery, Murnau)
 Hamburger Akademische Rundschau, Hamburg, 1946–1958, begründet und herausgegeben von Karl Ludwig Schneider
 Hamburger literarische und kritische Blätter, Hamburg, 1842–1855
 Hamburger Ziegel, Jahrbuch für Literatur, Hamburg, 1992–2002
 Hammer + Veilchen, Flugschriften für neue Kurzprosa, Niederstetten und Hamburg, seit 2014
 das heft das seinen langen namen ändern wollte, Luzern, seit 1998
 Herzattacke, Berlin, seit 1989
 Das Hohe Ufer, Hannover, 1919–1920
 Die Horen, Eine Monatsschrift, hrsg. von Friedrich Schiller, 1795–1797
 Die Horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, Bremerhaven, seit 1955
 Hortulus, Vierteljahresschrift für neue Dichtung, St. Gallen, 1951–1964
 Hundspost, Zeitung für die literarische Gegenwart, Hamburg, 1994–1998
 Hyperion, hrsg. von Franz Blei und Carl Sternheim, München, 1908–1910
 hEFt, Zeitschrift für Literatur, Stadt und Alltag, Erfurt, seit 2005

I 
 ich schreibe, Leipzig, 1960–1989
 Das Innere Reich, München, 1934–1944
 Die Insel, München, 1899–1901
 intendenzen, Zeitschrift für Literatur, Berlin/Jena, 1997–2008
 interjuli, Fachzeitschrift zur internationalen Kinder- und Jugendliteraturforschung, seit 2009

J 
 Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena, 1804–1841
 Jenny, Wien, seit 2013
 Junge Literatur aus Österreich, Wien, 1980–1988
 Juni, Jahrbuch für Literatur und Politik, Mönchengladbach, seit 1986
 Jugend, München, 1896–1940

K 
 Kalliope, Zeitschrift für Literatur und Kunst, hrsg. von Claudia Weise und A. Milad Karimi, Bonn, 2008–2010, Nr. 1–6; mehr nicht nachgewiesen
 Karl May & Co., das Karl-May-Magazin, Borod, seit 1993
 Karussell – Bergische Zeitschrift für Literatur, herausgegeben vom Literaturhaus Wuppertal e.V., erstmals 1980er-Jahre, Wiederauflage ab 2012
 Kaskaden - die Lyrikzeitschrift, Print-Ausgabe sowie davon unabhängige Online-Ausgabe, hrsg. v. Sven Klöpping, seit 2010
 Keine Delikatessen, Bühne für SchriftBilder, Wien, seit 2003
 Kohlepapier, Zeitschrift für Literatur und Kunst, herausgegeben vom Autorenkreis Rhein-Erft, 1989–1992
 Die Kolonne, Dresden, 1929–1932
 Kolik, Zeitschrift für Literatur, hrsg. von Gustav Ernst und Karin Fleischanderl, Wien, seit 1997
 KLiteratur, Kölner Literaturzeitschrift, Köln, seit 2018
 [kon]-paper, Magazin für Literatur und Kultur, München u. Berlin, seit 2015
 Konzepte, Zeitschrift für Literatur, hrsg. vom Bundesverband junger Autoren und Autorinnen, Bonn, seit 1985
 Kopfgeburten, das Themenzine zur phantastischen Literatur, Weil am Rhein, seit 1992
 Kopfzerschmettern, Fanzine für Hard-core Poesie und Metallyrik, Hanau, 1987–1996
 Krachkultur, Literaturmagazin, hrsg. von Martin Brinkmann und Fabian Reimann, Lintig-Meckelstedt, seit 1993
 Der krähende Hahn, Hildesheim, seit 1983
 Der Kranz, Prag, 1821–1824.
 Krautgarten, St. Vith (Belgien), seit 1982
 Der Kreis, Hamburg, 1924–1932
 Kritik der Kritik, Zeitschrift für Künstler und Kunstfreunde, 1905–1908
 Kritische Ausgabe, Bonn, seit 1997
 KULT, Magazin für Poesie & Sernoldismus, Goldbach, seit 1997
 Kultur & Gespenster, Hamburg, seit 2006
 Kulturelemente, Bozen, seit 1997
 Der Kultur-Herold, Nachrichtenmagazin für Kultur, hrsg. von Michael Schneider und J. Heinrich Heikamp, Weikersheim, seit 2007
 Kürbiskern, Literatur, Kritik, Klassenkampf, hrsg. von Christian Geissler u. a., München 1965–1987
 Kurzgeschichten, Offenburg, 2004–2008
 Der Kunstwart, hrsg. von Ferdinand Avenarius u. a., Dresden/München, 1887–1932

L 
 L. Der Literaturbote, hrsg. vom Hessischen Literaturforum, Frankfurt a. M., seit 1986
 LaborBefund, Literatur aus der Wirklichkeit, Berlin, seit 3/2013
 La mer gelée, Paris/Dresden, seit 2004
 Landpartie, Hildesheim, seit 2004
 Das Laufenberg NETzine, Das Internet-Magazin für Zeitgenossen, die sich Fragen stellen, hrsg. von Walter Laufenberg, seit 1996
 laufschrift, Magazin für Literatur und Kunst, Fürth, 1995–2008
 lauter niemand, Berliner Zeitschrift für Lyrik und Prosa, Berlin, seit 1996
 Leipziger Literaturzeitung, Leipzig 1800–1834
 Lescriba, das lesbische Literaturmagazin, Sinzing, 2004–2005
 Lettre International, Europas Kulturzeitung, Berlin, seit 1988
 Libus, Magazin für Literatur und zeitgenössische Kunst, Berlin, 1999–2003
 Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, Graz, seit 1979
 Lichtwolf, Zeitschrift trotz Philosophie, 2002–2008: Freiburg i. Br., seit 2009: Norden, Ostfriesland
 Die Linkskurve, Berlin, 1929–1932
 Literamus – Trier, Literaturzeitschrift der literarisch musischen Gesellschaft Trier e.V., Trier, seit 1992
 Literarische Blätter, Plattform für Gegenwartsliteratur, seit 2019, hrsg. von Paul Bernewitz
 Das literarische Echo, Halbmonatsschrift für Literaturfreunde, Stuttgart, 1898–1923
 Die literarische Welt, Unabhängiges Organ für das deutsche Schrifttum, Berlin, 1925–1933
 LiMa - Das Literarische Magazin, hrsg. vom Bundesverband junger Autoren und Autorinnen, Bonn, seit 1995
 Literarisches Österreich, hrsg. vom Österreichischen Schriftsteller/innenverband
 Der Literat, Fachzeitschrift für Literatur und Kunst, Berlin, 1958–2008
 Literatur am Niederrhein, Zeitschrift für Literatur niederrheinischer Autoren, Krefeld, 1994–2007
 Literatur in Bayern, Vierteljahresschrift für Literatur, Literaturkritik und Literaturwissenschaft, München, seit 1985,             Hrsg. Gerd Holzheimer
 Literatur und Kritik, hrsg. von Jeannie Ebner, Gerhard Fritsch, Rudolf Henz, Paul Kruntorad und Kurt Klinger, Salzburg, seit 1966
 Literaturblatt, Termine und Texte in der Region, Tübingen, 1993–1997
 Literaturblatt für Baden und Württemberg, hrsg. von Irene Ferchl, Stuttgart, seit 1993
 Der Literaturbote, Frankfurt am Main, seit 1989
 Literatur-Feder Magazin, Hrsg. AF Verlag, Meinerzhagen, seit 2006
 literaturkritik.de, Rezensionsforum für Literatur und für Kulturwissenschaft, seit 1999, hrsg. von Thomas Anz
 Literaturen, das Journal für Bücher und Themen, seit 2000
 Literaturzeitschrift.de, hrsg. von Wilhelm Ruprecht Frieling, seit 2004
 Literatur zum Angewöhnen, Berlin 1983–2003
 Litfass, Berliner Zeitschrift für Literatur, Berlin & München 1976–1995
 Litzik, Ventil überfüllter Schreibtischladen, Ternitz, seit 1974
 Loose Blätter Sammlung, hrsg. von Michael Kellner, zeitweilig gemeinsam mit Jürgen Schmidt, Kassel, Göttingen, Hamburg, 1976–1979
 Lose Blätter, Zeitschrift für Literatur, Berlin, 1997–2007
 lynx, herausgegeben von Wolfgang Beutin
 Lyrische Blätter Berliner Zeitschrift der 1950er Jahre, hgg. von Ansgar Skriver

M 
 Macondo, Die Lust am Lesen, Bochum, seit 1998
 Magazin für die Literatur des Auslandes, Leipzig, 1832–1915
 Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, Organ des Allgemeinen Deutschen Schriftstellerverbandes, Berlin, 1881–1907
 Das Magazin für Litteratur, unter diesem Titel Berlin 1890–1905 (darin aufgegangen: Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Litteratur, Wissenschaft und soziales Leben), seit 1891 herausgegeben von Fritz Mauthner und Otto Neumann-Hofer, seit Juli 1897 von Rudolf Steiner. 1832 begründet als Magazin für die Literatur des Auslandes (s. o.) von Joseph Lehmann (Verleger), 1881–1889 erschienen unter dem Titel Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes (s. o.), 1906/1907 wieder als Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes sowie 1908–1915 unter dem Titel Das Magazin. Monatsschrift für Literatur, Musik, Kunst und Kultur
 MAULhURE (Magazin), Das Mitgliederorgan des Undergrounds, Dortmund, seit 2010, Rodneys Underground Press
 manuskripte, Zeitschrift für Literatur, Kunst, Kritik, herausgegeben von Andreas Unterweger, gegründet von Alfred Kolleritsch, seit 1960
 Der Martin-Greif-Bote, Materialien zur Literatur und Kunst, Hrsg. von Heinz Jacobie, München, 1973–1991
 Maskenball, Zeitschrift für Kunst-Kultur und Literatur, Bruchköbel, 1998–2006
 Matrix, hrsg. von Traian Pop, Ludwigsburg, seit 2005
 Der Maulkorb, Dresden, seit 2007
 Massengrab, hrsg. von Klaus M. Rarisch, Berliner Literaturzeitschrift um 1960
 Merkur, deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Stuttgart, seit 1947
 Merz, Hannover, 1923–1932
 metamorphosen – Literatur, Kunst, Kultur, Heidelberg 1991–2000
 Metaphorá, Zeitschrift für Literatur und Übertragung, Puchheim, 1997–2001
 Minima, Papier für Poesie, die wenig Platz braucht, Leipzig, 2005–2008
 MINERVA – Zeitschrift für Notwehr und Philosophie, Berlin, 1987–1991
 miromente, Dornbirn, seit 2005
 Der Mistral, Zürich, 1915
 Monatsblätter für deutsche Litteratur, hrsg. von Albert Warnecke, Berlin/Leipzig, 1896–1905
 Monatsgespräche, Halle, 1688–1690
 Mondstaub, Leipzig, 2003–2011
 Der Mongole wartet, Zeitschrift für Literatur und Kunst, hrsg. von Michael Arenz, Düsseldorf, seit 1994
 monochrom, hrsg. von der Gruppe monochrom, Wien, seit 1993
 Moosbrand, neue Texte, hrsg. von Klaus Michael und Lutz Seiler, Berlin, 1993–1998
 Morgenblatt für gebildete Stände, Tübingen, 1807–1865
 mosaik - Zeitschrift für Literatur und Kultur, Salzburg, seit 2011
 Münchner Hefte, Zeitschrift junger Literatur, München, 2002–2003
 Muschelhaufen, Viersen, 1969–2008

N 
 Die Nation, Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft und Literatur, Berlin, 1883–1907
 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (NADB), hrsg. von Friedrich Nicolai, Berlin/Stettin, 1793–1806
 Das Narr, Hägendorf CH, seit 2011
 neue deutsche literatur (ndl), Zeitschrift für deutschsprachige Literatur, Berlin, 1952–2004
 Neue Literarische Pfalz, Literarischer Verein der Pfalz, seit 1981
 Neue Rundschau, Berlin, seit 1890
 Neue Sirene, Zeitschrift für Literatur, München, seit 1994
 Der Neue Teutsche Merkur, hrsg. von Christoph Martin Wieland, Weimar, 1790–1810
 neue texte, hrsg. von Heimrad Bäcker, Linz, 1968–1991
 Neue Texte. Almanach für deutschsprachige Literatur, Berlin, 1962–1968
 Neue Thalia, hrsg. von Friedrich Schiller, Leipzig, 1792–1793
 Noisma, Zeitschrift für Literatur, St. Gallen, 1979–2004
 Nous, Zeitschrift für konfrontative Literatur, hrsg. im Krähen Verlag, seit 2013
 Nova, Science Fiction Magazin, seit 2002, herausgegeben von Michael K. Iwoleit u. a.
 Novelle – Zeitschrift für Experimentelles, experimentelle Literatur und Grafik, seit 2013, herausgegeben von Daniel Ableev, Sarah Kassem, Christian Knieps, Dennis Mombauer
 Numero, die Kunst der Kommunikation, Frankfurt am Main, 1997–1999

O 

 Oda - Ort der Augen, Blätter für Literatur aus Sachsen-Anhalt, Oschersleben, seit 1993
 ON THE ROAD, Neues Schweizer Literaturmagazin, gegründet von Michael Düblin, Basel, 1982–1986
 Ophir, herausgegeben von Claus Henneberg, 1952–1953
 orte, Schweizer Literaturzeitschrift, hrsg. von Werner Bucher, seit 1978
 Ossietzky, herausgegeben von Rolf Gössner, Ulla Jelpke, Arno Klönne, Otto Köhler und Eckart Spoo, Berlin (zunächst Hannover) seit 1997
 Österreichisches Literaturforum, Internationales Publikations- und Diskussionsorgan deutschsprachiger Literatur, Wien, 1987–1991
 Ostragehege, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Dresden, seit 1994

P 
 Palmbaum, Literarisches Journal aus Thüringen, hrsg. von der Literarhistorischen Gesellschaft Palmbaum e.V., seit 1993
 PAN, Berlin, 1895–1900 und 1910–1915
 Papillon, politische Zeit-Schrift für Literatur, Bochum, 1998–1999
 Park, Zeitschrift für neue Literatur, Berlin, 1976–1986
 Passauer Pegasus, Zeitschrift für Literatur, Passau, seit 1983
 Der Patriot, moralische Wochenschrift, Hamburg, 1724–1726
 Perspektive, Hefte für zeitgenössische Literatur, Graz, seit 1983
 Phantastisch!, neues aus anderen welten, Hitzacker, seit 2001
 Phöbus, hrsg. von Heinrich von Kleist und Adam Heinrich Müller, Dresden, 1808–1809
 PLAN, Wien, 1945–1948
 Das Plateau, Stuttgart, seit 1990
 plumbum, Texte in Blei auf Papier, Leipzig, 2002–2009, Nr. 1–10; mehr nicht erschienen
 Podium, Wien, seit 1971
 Poesiealbum, Neues Leben, Berlin 1967–1991, Märkischer Verlag Wilhelmshorst seit 2007
 Poesiealbum neu, edition kunst & dichtung (Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik), Leipzig, seit Frühjahr 2007
 poet, Das Magazin des poetenladens (vormals poet[mag]), hrsg. von Andreas Heidtmann, Leipzig, seit 2006
 PostPoetry, zweisprachig deutsch–englisch, Witten und London, 2010–2011, ab 2013 als The Transnational, London
 PRESSWURST (Zeitschrift), Texte für eine schöne Zeit, Dortmund, seit 2019, Rodneys Underground Press
 PRO, blätter für neue literatur (später PRO, ein schriftlicher Vorgang), hrsg. von Hansjürgen Bulkowski, Krefeld und Düsseldorf, 1966–1977
 Profile (Literaturzeitschrift), hrsg. von Rudolf Wittkopf, 1952–1959
 Protokolle, hrsg. von Otto Breicha, 1966–1997
 Der Pudel, Literaturzeitschrift, Wien, 2000–2003

Q 
 Quarber Merkur, Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift für Science Fiction und Phantastik, Passau, seit 1963; seit 2011 Gießen

R 
 Randnummer Literaturhefte, hrsg. von Simone Kornappel und Philipp Günzel, Hamburg & Berlin, seit 2008
 Reflexe, Literarisches Heft, Schwerin, hrsg. von Soren Linton, seit 2000
 Der Rabe, Magazin für jede Art von Literatur, hrsg. von Gerd Haffmans, Zürich/Frankfurt am Main, 1983–2001
 & Radieschen, Zeitschrift für Literatur, Wien, seit 2006
 Die Rampe, Hefte für Literatur, Linz, seit 1975
 Reclams Universum, unterschiedliche Titelzusätze, zuletzt "illustrierte Wochenschrift", 1897–1944
 Reibeisen, das Kulturmagazin aus Kapfenberg, Kapfenberg, seit 1983
 Rhein!, Zeitschrift für Worte, Bilder, Klang, hrsg. von Kunstgeflecht e. V., seit 2011.
 Rhinozeros, eine ab den 1950er Jahren mehrjährig in Wedel erscheinende graphische und literarische Experimentalzeitschrift
 Richtungsding, Zeitschrift für junge Gegenwartsliteratur, hrsg. von Jan-Paul Laarmann, Düsseldorf, seit 2010
 Risse, Zeitschrift für Literatur in Mecklenburg und Vorpommern, Rostock, seit 1998
 Der Ruf, München und Mannheim, 1946–1949

S 
 Salbader, Belehrung und Erbauung, Berlin, seit 1989
 SALZ, Salzburger Literaturzeitung, Salzburg, seit 1973
 Der Sanitäter, Zeitschrift für Text und Bild, Ostheim vor der Rhön, seit 1988
 Saturn, Heidelberg, 1911–1920
 Schöngeist, Magazin für Kunst, Leben, Denken, Berlin, 2004–2009
 Schorli Morli, Peer Schröder und Stephan Balkenhol, Kassel / Hamburg, 1976–1979
 Schreib (Zeitschrift), Zeitschrift für junge Literatur, Potsdam, seit 2001
 schreib maschine, Zeitschrift für Jugendliteratur (Epik, Lyrik, Dramatik und Essays), Berlin, seit 2007
 Schreibheft, Zeitschrift für Literatur und kulturelle Initiativen, Essen, seit 1977
 Schreibkräfte, Literaturjournal aus Sachsen-Anhalt, Magdeburg, seit 2011
 schreibkraft, das Feuilletonmagazin, Graz, seit 1998
 SCHREIBTISCH. Literarisches Journal, hrsg. von Karina Lotz, Frankfurt am Main, seit 2017
 Schreib-Lust Print, Dortmund, Hrsg.: Andreas Schröter, seit 2005
 Scriptum, Rothenburg (CH)
 SCRPT, Klagenfurt
 Seitenstechen, Erlangen, seit 2015
 [SIC], Aachen, Berlin, Zürich, seit 2005
 Die Sichel, Regensburg, 1919–1921
 Der Siebenstein, Münster, seit 2006
 Signum, Dresden, seit 1999
 Silhouette Literatur international, Berlin, 1980–1989
 Simplicissimus, München, 1896–1944
 Sinn und Form, Berlin, seit 1949
 Sirene, München, 1988–1999
 Sklaven, Berlin, 1994–1999
 Sommergras, Vierteljahresschrift der Deutschen Haiku Gesellschaft, Frankfurt am Main, seit 1988
 Sondeur, Berlin, 1990–1991
 spa_tien, Bern/Winterthur, 2006–2008
 Spektrum, internationale Vierteljahresschrift für Dichtung und Originalgraphik, Zürich, 1958–1992
 Spella erzählt Geschichten, Berlin, 2007
 Sprache im technischen Zeitalter (Spr.i.t.Z.), begründet von Walter Höllerer, Berlin, seit 1961
 sprachgebunden, Zeitschrift für Text und Bild, Berlin, seit 2005
 springerin, Hefte für Gegenwartskunst, Wien, seit 1998
 Stadtgelichter, Wenzendorf, seit 2016
 Der Stallgefährte, Blätter für Literatur und andere Gegenstände, hrsg. von Josef Wilms, Köln, 1983–2005
 Sterz, Graz, seit 1977
 STiNT, Bremen, 1987–2006
 stOckwERk, Berlin, seit 2005
 STORY, Menschen erfahren und erzählen, Leipzig, seit September 2006
 Streckenläufer (Zeitschrift), Saarbrücken, seit 1990
 Streifschuß, Sitterswald
 Der Sturm, hrsg. von Herwarth Walden, Berlin, 1910–1932

T 
 Tarantel, Zeitschrift für Kultur von unten, hrsg. vom Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, Augsburg, seit 2005
 Tasten, Wuppertal, 1988–1999
 Temperamente, Berlin (Ost), 1976–1990
 Der Teutsche Merkur, hrsg. von Christoph Martin Wieland, 1773–1789
 TEXT + KRITIK, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, München, seit 1963
 Text + Bild, Düsseldorf, seit 2016
 TextArt, Bergisch Gladbach, seit 2000
 TEXTE, Wien, 1983–1986
 Texte und Zeichen, eine literarische Zeitschrift, hrsg. von Alfred Andersch, 1955–1957
 Thalia, hrsg. von Friedrich Schiller, Leipzig 1785–1791
 Theatura, Zeitschrift für Theater & Literatur, München
 Theater heute, Zeitschrift für Theater und Kultur, Friedrich Berlin Verlag
 Theologische Literaturzeitung, Leipzig, seit 1876
 Tintenfass, Zürich, 1963–1992 und seit 1997
 Tintenfisch, Berlin 1968–1987
 Torso, München, seit 1992
 TransAtlantik, hrsg. von Hans Magnus Enzensberger, 1980–1992
 Triëdere, Wien, seit 2009
 Trompete, hrsg. von Theo Köppen, Katja Töpfer und Peer Schröder, Göttingen und Kassel, seit 2007

U 
 UNIVERS, Konstanz, 1974–1981
 Unke, Klagenfurt, 1977–1994, seit 2004
 Ulcus Molle Info, Bottrop, 1969–1990
 um[laut], Köln, seit 2008

V 
 V, hrsg. von Literatur Vorarlberg, seit 1998
 Ventile, Mainz, 1994–1999
 VERSENSPORN. Heft für lyrische Reize, Jena, seit 2011
 Verstärker, Organ zur Rückkoppelung von Kunst und Literatur, Berlin, 2001–2008, Nr. 1–21; mehr nicht erschienen
 Visum (Zeitschrift), 1963–1964; aufgegangen in Alternative (Zeitschrift)
 Das Vierblättrige Kloblatt, Wien, 2009–11
 VOLLTEXT, Wien, seit 2002

W 
 Walthari, Münchweiler, seit 1984 
 Die Wanderbühne, 1981–1983
 Wandler, Konstanz, 1987–2002
 Der weiße Rabe, Berlin, 1932–1934
 Weisz auf Schwarz, Rostock, seit 2007
 Die Weltbühne, hrsg. von Siegfried Jacobsohn, Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky, Berlin, 1905–1933 (bis 1918: Die Schaubühne)
 Weltstimmen : Weltbücher in Umrissen, Stuttgart, 1927–1958
 Das Wespennest, Stuttgart, 1946–1949
 wespennest, Wien, seit 1969
 Wiecker Bote, Greifswald, 1913/1914, seit 1995
 Wienzeile, Wien, seit 1989
 Wildbrot, Wortbild, Literaturzeitschrift der SpreeAG – Verein für Literatur e.V., Berlin, seit 2007
 WohligErlesen, Literatur-Revue, Saarlouis, seit 2022
 Wohnzimmer, Zeitschrift für unbrauchbare Texte und Bilder, Wien, 1990–1991
 Wort in der Zeit, Österreichische Literaturzeitschrift, hrsg. von Rudolf Henz, Graz, 1955–1966
 Wortlaut, Göttinger Zeitschrift für neue Literatur, Göttingen, 1999–2000
 WORTSCHAU, Bilder, Berichte, Begegnungen – tendenziös, kulturlos, verständlich, Herxheim bei Landau/Pfalz, seit 2007
 Wortspiegel, Zeitschrift für Schreibgruppen und Schreibinteressierte, Berlin, seit 1997
 Wortwahl, Literaturzeitschrift des Nordens, Kiel, 1997–2000

X 
 Xenien, Lyrisches Faltblatt, Fulda, 2001–2005
 XING Magazin, Zeitschrift für Kultur, Literatur und Urbanität, Hrsg. Bernhard Seyringer und Manuel Schilcher, Linz, seit 2004

Z 
 Zeichen & Wunder, Vierteljahresschrift für Kultur, Frankfurt am Main, seit 1994
 ZeilenSprung, Kölner Zeitschrift für Literatur und Kunst, Khalid Al-Maaly, Jörn Loges, Dietmar Pokoyski, Enno Stahl, Anke Stahl (Hrsg.), Köln, 1986–1991
 Zeitschrift für angewandtes Alphabet und Kunst, A–Z, Theo Köppen und Peer Schröder (Hrsg.), Edermünde / Göttingen, 1988–1994
 Zeitschrift für Klapperatismus, Hg. Franz Neovalis Neulinger, Jagenbach (Niederösterreich) und Wien, 1981–2000, 2022
 Zeno, Jahrheft für Literatur und Kritik, Kiel, seit 1980
 Ziegel, Hamburger Jahrbuch für Literatur, Hamburg, seit 2004
 Zonic, kulturelle Randstandsblicke und Involvierungsmomente, hrsg. von Alexander Pehlemann, Greifswald, seit 1993
 zugetextet.com, Feuilleton für Poesie – Sprache – Streit – Kultur, hrsg. von Walther Stonet, Metzingen, seit 2015
 Zürcher Diskußjonen, Zürich, 1897–1900
 Der Zwiebelfisch, München, 1909–1934 und 1946–1948
 Zwischen den Kriegen, hrsg. von Werner Riegel und Peter Rühmkorf, Hamburg, 1952–1956
 Zwischen den Zeilen (Zeitschrift), Zeitschrift für Gedichte und ihre Poetik, hrsg. von Urs Engeler, Basel, seit 1992

Siehe auch 

 Liste deutscher Zeitungen
 Liste von Literaturzeitschriften (International)
 Liste von Verlagen im deutschen Sprachraum
 Liste deutschsprachiger Schriftsteller: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
 Liste deutschsprachiger Theaterstücke
 Liste deutschsprachiger Zeitschriften
 Liste anarchistischer Zeitschriften
 Literarische Gesellschaften
 Literarische Gruppen

Literatur 
 Thomas Dietzel, Hans Otto Hügel: Deutsche literarische Zeitschriften 1880–1945. Ein Repertorium. 5 Bde. Saur, München 1988, ISBN 3-598-10645-9.
 Alfred Estermann: Die deutschen Literatur-Zeitschriften 1815 bis 1850. Bibliographien, Programme, Autoren. 2. Aufl. 11 Bde. Saur, München 1991, ISBN 3-598-10723-4.
 Alfred Estermann: Die deutschen Literatur-Zeitschriften 1850 - 1880. Bibliographien, Programme. 5 Bde. Saur, München 1989, ISBN 3-598-10708-0.
 Bernhard Fischer, Thomas Dietzel: Deutsche literarische Zeitschriften 1945–1970. Ein Repertorium. 4 Bde. Saur, München u. a. 1992, ISBN 3-598-22000-6.
 Doris Kuhles: Deutsche literarische Zeitschriften von der Aufklärung bis zur Romantik. 2 Bde. Saur, München u. a. 1994, ISBN 3-598-11159-2.
 Fritz Schlawe, Janet K. King: Literarische Zeitschriften. 3 Bde. Metzler, Stuttgart 1961–1974.

Weblinks

Einzelnachweise 

!Literaturzeitschriften, Deutschsprachig
Zeitschriften, Literatur, Deutschsprachig
Literatur, Deutschsprachig